Hilliard ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Hilliard (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Hilliard (Florida), im Nassau County
 Hilliard (Ohio), im Franklin County
 Hilliard (Missouri), im Butler County
 Hilliard (Wyoming), im Uinta County

Hilliard ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Hilliard (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Benjamin C. Hilliard (1868–1951), US-amerikanischer Politiker
 Earl F. Hilliard (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Harriet Hilliard (1909–1994), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Henry Washington Hilliard (1808–1892), US-amerikanischer Politiker
 John Hilliard (* 1945), britischer Künstler
 Julian Hilliard (* 2011), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Michael Hilliard (1903–1982), irischer Politiker
 Nicholas Hilliard (um 1547–1619), englischer Miniaturenmaler
 Olive Mary Hilliard (1925–2022), südafrikanische Botanikerin
 Robert Hilliard (1904–1937), irischer Boxer, Priester der Church of Ireland, Journalist und Spanienkämpfer

Siehe auch:
 Hillard
 Hillyard
 The Hilliard Ensemble